Kleiner Brocken ist der Name folgender Berge und Erhebungen im deutschen Mittelgebirge Harz:

 Kleiner Brocken (Breitenstein) (), bei Breitenstein, Unterharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Kleiner Brocken (Wernigerode) (), bei Wernigerode, Oberharz (Hochharz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt